Norops aquaticus är en ödleart som beskrevs av  Taylor 1956. Norops aquaticus ingår i släktet Norops och familjen Polychrotidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjällbärande kräldjur
aquaticus